Horvátország
Raskrižje falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Raskrižje Tihovo falu Delnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében